Мъдрец може да се отнася до:

 мъдрец, мъдър човек;
 мъдрец, зъб;
 село Мъдрец (Област Кърджали);
 село Мъдрец (Област Стара Загора).